Mit Zürich Seebach oder Zürich-Seebach bezeichnet wird:
 der Ortsteil, siehe Seebach (Stadt Zürich)
 der Bahnhof, siehe Bahnhof Zürich Seebach